Calandria puede designar:
 a cualquiera de varias aves paseriformes del género Melanocorypha, nativas de Eurasia;
 en particular, a la calandria común o calandria europea, Melanocorypha calandra;
 a cualquiera de varias aves paseriformes del género Mimus, nativas de América Central y Sudamérica;
 en particular, al ave paseriforme americana también llamada cenzontle, sinsonte o tenca, Mimus saturninus, característica por imitar el canto de otras aves;
 a una danza folklórica argentina llamada calandria.

Asimismo, puede referirse:
 a la calandria de lustrar, una máquina para prensar y lustrar tejidos;
 a Pablo Calandria (n.1982), futbolista argentino.

Además, calandría (con tilde), puede hacer referencia:
 a la calandría, el nombre común del ave Procnias tricarunculatus en Honduras.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para calandria.